La Coppa di Russia 2015-2016 () è la 15ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 40 squadre iscritte alla Superliga 1, alla Superliga 2, al campionato giovanile e alla VTB United League 2015-2016. Tuttavia solo due squadre della VTB United League (Basketbol'nyj klub Krasnyj Oktjabr' Volgograd e Basketbol'nyj klub Zenit Sankt-Peterburg) prendono parte al torneo.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 22 squadre vengono divise in sei gruppi tramite il principio territoriale, le squadre classificate nelle prime due posizioni avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le 16 partecipanti alla Superliga 1; le squadre vengono divise in sette gruppi, le squadre classificate nelle prime due posizioni avanzano al turno successivo.
Fase III: alle squadre del turno precedente si solo due squadre provenienti dalla VTB United League 2015-2016; inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
Fase IV: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Secondo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G1

Gruppo G2

Tabellone

Final Four

Finale

Voci correlate 
VTB United League 2015-2016

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
Coppa di Russia di pallacanestro maschile